Crates (em grego: Κρατης, Kratēs) é um nome grego. Pode se referir a diversos indivíduos da Grécia Antiga:

 Crates (engenheiro) - engenheiro a serviço de Alexandre, o Grande
 Crates (poeta cômico) - poeta e ator da chamada Antiga Comédia
 Crates de Atenas - sucessor de Pólemon no comando da Academia Platônica
 Crates de Malo - gramático e filósofo estoico
 Crates de Tebas - filósofo cínico helenístico
 Crates de Trales - retórico

Desambiguação